Otręba ist ein Ort:
 Otręba (Kurzętnik), Ortschaft der Gmina Kurzętnik im Powiat Nowomiejski, Wojewodschaft Ermland-Masuren, Polen (deutscher Name: Otremba, Ostremba und Otterwald)

Otręba ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Otręba (* 1952), polnischer Rockmusiker, Mitglied der polnischen Rockgruppe Dżem
 Beno Otręba (* 1951), polnischer Rockmusiker, Mitglied der polnischen Rockgruppe Dżem
 Ryszard Otręba (* 1932), polnischer Künstler

Siehe auch:
 Otremba